Baus kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Les Baux-de-Provence, departementet Bouches-du-Rhône i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Indonesien 

 Desa Baus, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar